Das Galolhu Rasmee Dhandu (von Dhivehi Rasmee ‚öffentlich‘ und dhandu ‚Stadion‘) ist ein Mehrzweckstadion in Malé, Malediven. Es wird gegenwärtig vor allem für Fußballspiele der Dhivehi League und des FAM-Pokals sowie internationale Begegnungen genutzt. Das in der Nähe des Zentrums gelegene Stadion bietet Platz für 11.850 Zuschauer.

Weblinks 

 FootballFans.eu: Rasmee Dhandu Stadium (mit Bildern)
 Soccerway: Rasmee Dhandu Stadium
 Stadionwelt: Stadien Malediven (Bild)
 Stadium Database: Rasmee Dhandu Stadium
 Wildstat: Maldives, Malé, Rasmee Dhandu Stadium
 World Stadiums: Stadiums in the Maldives (Bilder)

Fußballstadion in Asien
Fußballstadion auf den Malediven
Sport (Malé)